Cacau - fruto do cacaueiro (Theobroma cacao)
Ou ainda:
 Cacau (romance) - de Jorge Amado, publicado em 1933
 Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica, entidade com sigla CACAU
 Cacau - personagem de Dragon Tales

Desportistas brasileiros 
 Cacau (basquetebolista)
 Cacau (futebolista)
 Cacau (voleibolista)

Desambiguações de antropônimos